Reisner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Reisner (1887–1962), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler
 Dino Reisner (* 1971), deutscher Sportjournalist und Sachbuchautor
 Erwin Reisner (1890–1966), österreichischer Theologe und Schriftsteller
 Frank Reisner (1932–2001), ungarischer Fahrzeugdesigner
 Franz Reisner (1890–1962), österreichischer Landespolitiker
 George Andrew Reisner (1867–1942), US-amerikanischer Ägyptologe
 Heinrich Reisner (1881–1969), deutscher Bauingenieur und Gründer des Hauses der Technik (HDT) in Essen
 Herbert Reisner (1912–1982), österreichischer Neurologe und Psychiater
 Hermann Eduard Reisner (1910–1991), deutscher Unternehmer, Schriftsteller und Verleger
 Jan Reisner (1655–1713), Maler und Geometer in Warschau
 Karl Franz Reisner von Lichtenstern (1776–1866), deutscher Jurist und Landrichter
 Marc Reisner (* 1971), deutscher Videokünstler und Regisseur
 Markus Reisner (* 1978), österreichischer Historiker, Offizier des Bundesheeres
 Olga Reisner (* 1976), österreichische Beamtin, Bezirkshauptfrau für Lienz
 Robert Reisner (1921–1974), US-amerikanischer Jazzautor und Kunsthistoriker
 Stefan Reisner (1942–2012), deutscher Autor
 Uwe Reisner (1936–2022), deutscher Journalist und Lyriker
 Victor von Reisner (1860–1919), slawonischer Journalist und Schriftsteller
 Yair Reisner (* 1948), israelischer Immunologe

Siehe auch:
 Reissner
 Reißner